Деменево и Деменёво — название населённых пунктов:

Россия 
 Деменево — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Деменево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Деменево — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Деменёво — село в Чернушинском районе Пермского края.